Witkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Witkiewicz (* 1945), deutsche Sängerin
 Stanisław Witkiewicz (1851–1915), polnischer Maler und Architekt
 Stanisław Ignacy Witkiewicz (genannt Witkacy ; 1885–1939), polnischer Maler und Schriftsteller